Дубрава је насељено место и седиште општине у Загребачкој жупанији, Хрватска. До територијалне реорганизације у Хрватској налазила се у саставу бивше велике општине Врбовец.

Становништво 

На попису становништва 2011. године, општина Дубрава је имала 5.245 становника, од чега у самој Дубрави 1.298.

Дубрава (општина), број становника по пописима 

 напомене:

Настала из старе општине Врбовец.

Дубрава (насељено место), број становника по пописима 

 напомене:

У пописима од 1953. до 1981. исказивана су бивша насеља Дубрава I, Дубрава II те насеље Дубрава III. У 1991. бивша насеља Дубрава I и Дубрава II спајају се у насеље Дубрава, а насеље Дубрава III мења име у Жуковец. Садржи податке за бивша насеља Дубрава I и Дубрава II те за насеље Жуковец до 1948.

Национални састав 

У табели национални састав за пописне године 1961, 1971. и 1981. обухваћени су подаци за бивша насеља Дубрава I и Дубрава II.

Попис 1991. 

На попису становништва 1991. године, насељено место Дубрава је имало 1.309 становника, следећег националног састава:

Референце

Литература

Спољашње везе 

Насељена места у Хрватској
Насељена места у Загребачкој жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Општине у Хрватској
Општина Дубрава